Поллукс — слово латинского происхождения , имя собственное. Является топонимом и др.:

 Поллукс — в греческой мифологии один из братьев-близнецов Диоскуров, сыновей Леды и Зевса.
 Поллукс — звезда, β Близнецов.
 Поллукс, Юлий — древнегреческий лексикограф.
 Поллукс (иначе — поллуцит) — минерал, водный алюмосиликат натрия и цезия.
 Поллукс — вершина в Пеннинских Альпах на границе Италии и Швейцарии.
 Поллукс — парусный 36-пушечный фрегат Балтийского флота России.

Примечания